Gouvernement Davutoğlu peut désigner ces gouvernements turcs :

Gouvernement Davutoğlu I du  au 
 Gouvernement Davutoğlu II du  au  
 Gouvernement Davutoğlu III du  au

Voir aussi 
 Ahmet Davutoğlu